Банкова
 Банкова — неофіційна назва Адміністрації Президента України
 Банкова вулиця